Richard Law peut faire référence à :

 Richard Law (1733–1806), juge américain
 Richard Law,  baron Coleraine (1901–1980), homme politique britannique
 Richard Law,  baron Ellenborough (1926–2013), membre de la Chambre des lords
 Rick Law (1969), illustrateur